Der Wettkampf im Ringeturnen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fand vom 10. bis 11. August auf der Dietrich-Eckart-Freilichtbühne statt.

Die Turner absolvierten eine Pflichtübung und eine eigene Kür. Die Punkte aus beiden Übungen wurden dabei addiert. Des Weiteren flossen die Ergebnisse in die Wertung des Einzelmehrkampfs ein. Die Ergebnisse der sechs besten Athleten einer Nation flossen in die Wertung des Mannschaftsmehrkampfs ein.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse bei Sports-reference.com (englisch)

Ringe